Список ультра-піків Центральної Америки — це список всіх 23-х «ультра-піків» Центральної Америки з відносною висотою () 1500 м і більше. Список включає вершини з максимальною абсолютною висотою до 3800-4200 м. У список входить 2-ві вершини з відносною висотою понад 3000 м, і які належать до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

До складу Центральної Америки входить сім країн: Беліз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Нікарагуа та Панама. У всіх цих країнах, крім Белізу, є ультра-піки.

Ультра-піки 

З 23-х ультра-піків Центральної Америки, вісім розташовані у Гондурасі, шість — у Гватемалі, чотири — в Сальвадорі, три — у Коста-Риці, два — в Нікарагуа і одна — у Панамі. Серро-Ель-Піталь розташована на кордоні між Сальвадором та Гондурасом.

Примітка. HP — найвищий «ультра-пік» гірського хребта.

Панорама

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 

 Bivouac.com  
 Peakbagger.com  
 Peaklist.org  
 Summitpost.org  
 World Mountain Encyclopedia @ peakware.com  

 
 
 
 
 
 
 
Центральна Америка